

Astronomia 
 Ulysses – sonda spaziale
 5254 Ulysses – asteroide troiano

Cinema 
 Ulysses – film di Joseph Strick del 1967

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Ulysses – città della Contea di Grant, Kansas
 Ulysses – villaggio della Contea di Butler, Nebraska
 Ulysses – città della Contea di Tompkins, New York
 Ulysses – borough della Contea di Potter, Pennsylvania

Letteratura 
 Ulysses – poesia di Alfred Tennyson del 1833
 Ulisse (Ulysses) – romanzo di James Joyce pubblicato nel 1922

Musica 
 Ulisse (Ulysses) – opera musicale di Reinhard Keiser del 1722
 Ulysses – singolo dei Franz Ferdinand del 2008, dall'album Tonight: Franz Ferdinand
 Ulysses – gruppo musicale indie rock statunitense

Onomastica 
 Ulysses – nome proprio maschile corrispondente all'italiano Ulisse

Teatro 
 Ulisse (Ulysses) – tragedia di Nicholas Rowe

Pagine correlate 
 Ulisse (disambigua)